Вильяобиспо-де-Отеро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сепеда. Население — 651 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Villaobispo

Муниципалитеты Леона